Friedrich Albert Daniel Mehmel (* 6. Dezember 1827 in Allstedt, Sachsen-Weimar-Eisenach; † 4. Juli 1888 in Stralsund) war ein deutscher Orgelbauer in Stralsund. Er gilt als bedeutendster pommerscher Orgelbauer seiner Zeit neben Barnim Grüneberg.

Leben 
1845 begann Friedrich Albert Mehmel seine Lehrzeit und war danach bei Ibach in Bremen, Julius Strobel in Frankenhausen, Johann Friedrich Schulze in Paulinzella und Friedrich Ladegast tätig. Ladegast prägte seine Klangvorstellungen stark. Über ihn ist auch der Einfluss Aristide Cavaillé-Colls auf Mehmels Werk zu erklären.

Seit 1856 war er Mitarbeiter bei Matthias Fernau in Stralsund und übernahm 1858 dessen Werkstatt am Apollonienmarkt. Am 21. Mai 1859 erhielt Mehmel das Stralsunder Bürgerrecht. Von Cuxhaven bis nach Hinterpommern reichte sein Wirken, hauptsächlich war er aber in Vorpommern aktiv, wo er allein schon auf 45 Orgelneubauten kam. Wegen der starken Nachfrage eröffnete er im mecklenburgischen Wismar 1874 eine Filiale.
In seiner Stralsunder Werkstatt in dem nach seinen Plänen gebauten Haus waren bis zu 14 Arbeiter beschäftigt; wahrscheinlich ließ er vieles in Heimarbeit anfertigen. Er selbst arbeitete stets hart mit; vom Entwurf bis zur Endmontage und Intonation war er beteiligt. Friedrich August Mehmel baute ausschließlich mechanische Orgeln, meist mit Schleifladen.

Sein Sohn Paul Daniel Mehmel (* 4. April 1868, † 21. Juli 1894) übernahm nach dem Tod des Vaters 1888 die Werkstätten als F. A. Mehmel Sohn Stralsund und Wismar, starb aber selbst bald darauf.

Werkliste (Auswahl)

Friedrich Albert Mehmel 
Von Friedrich Albert Mehmel sind über 60 Neubauten, vor allem in Vorpommern, aber auch in Mecklenburg bekannt. Die größte erhaltene befindet sich in Greifswald. Nicht mehr vorhandene Instrumente sind kursiv gesetzt.

Paul Mehmel 
Um 1888 übernahm Paul Mehmel die Werkstätten und führte sie als F. A. Mehmel Sohn Stralsund und Wismar. Nur wenige Neubauten wurden bis 1894 gebaut.

Literatur 
 Dietrich W. Prost: Der Orgelbauer Friedrich A. Mehmel und sein Wirken in Vorpommern. In: Acta Organologica. 23. 1993. S. 279–296.
 Mehmel, Friedrich Albert. In: Uwe Pape, Wolfram Hackel, Christhard Kirchner (Hrsg.): Lexikon norddeutscher Orgelbauer. Band 4. Berlin, Brandenburg und Umgebung einschließlich Mecklenburg-Vorpommern. Pape Verlag, Berlin 2017.

Weblinks 

 Friedrich Albert Mehmel Orgelcentrum Stralsund
 Friedrich Albert Mehmel Organindex, einige Orgeln
 Friedrich Albert Mehmel Orgeldatabase, 39 Orgeln (niederländisch)

Einzelnachweise 

Orgelbauer (19. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Orgellandschaft Vorpommern
Person (Stralsund)
Deutscher
Geboren 1827
Gestorben 1888
Mann